Gillian Rolton, cavalière australienne
 , joueuse australienne de cricket